ZKM steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für Konfliktmanagement, deutsche Fachzeitschrift
 Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe
 Zugkilometer, siehe Fahrzeugkilometer
 Flughafen Sette Cama in Gabun (IATA-Code)

Abkürzung